Mount Hubbard ist der Name folgender Berge:

 Mount Hubbard (Alaska), Vereinigte Staaten
 Mount Hubbard (Viktorialand), Antarktika
 Mount Hubbard (Thurston-Insel), Antarktika